Léon Devos (Ardooie, 1896 - 1958), ciclista belga.
 Raymond Devos (Mouscron, Bèlgica, 1922 - França, 2006) artista, actor, mim i humorista.